Frisk peut se référer à :

Patronyme 
 Anders Frisk (1963 -), arbitre et agent d'assurances suédois ;
 Andreas Frisk (1984 -), joueur de hockey sur glace suédois ;
  (1865 - 1944), banquier suédois ;
 , journaliste suédoise ;
  (1819 - 1893), homme politique suédois ;
  (1909 - 1986), actrice suédoise ;
  (1874 - 1922), joueur de baseball américain ;
  (1897 - 1970), traducteur suédois ;
  (1934 -), peintre finnois ;
  (1943 -), militaire suédois ;
  (1890 - 1969), peintre décorateur suédois ;
  (1930 - 2014), ingénieur suédois ;
  (1965 -), femme politique suédoise ;
 Hjalmar Frisk (1900 - 1984), linguiste et étymologiste suédoise ;
  (1944 -), musicien suédois ;
  (1986 -), footballeuse suédoise ;
  (1964 -), ancien footballeur suédois et entraîneur de football ;
  (1950 -), militaire suédois ;
  (1943 - 1999), présentateur radio suédois ;
  (1945 -), céramiste suédoise ;
  (1965 -), comédienne de stand-up suédoise ;
  (1943 - 2000), peintre suédois ;
  (1918 - 1991), peintre et illustrateur suédois ;
  (1964 -), entraîneur de handball suédois ;
  (1969 -), femme politique suédoise ;
  (1969 -), musicien suédois ;
  (1901 - 1987), peintre, sculpteur et musicien suédois ;
  (1962/1963 -), homme d'affaires américano-suédois ;
  (1969 -), producteur musical suédois ;
  (1979 -), producteur musical suédois ;
  (1902 - 1984), réalisateur suédois ;
  (1941 -), céramiste suédois ;
  (1720 - 1806), artisane du textile suédoise ;
  (1995 -), chanteur suédois.

Sports 
 Frisk Tigers, club de hockey sur glace norvégien ;
  (1979 - 2000), cheval de course britannique.

Médias 
 , roman américain sur l'homosexualité ;
 , adaptation cinématographique du roman, sortie en 1995.
 , groupe de gospel norvégien ;
 , groupe de punk américain ;
 , single du groupe britannique Enter Shikari.

Économie 
 Frisk, marque de pastilles à la menthe belge ;
 , développeur islandais d'antivirus.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme